ESVK steht für
den ESV Kaufbeuren, Sportverein
das Europäische Sicherheits- und Verteidigungskolleg
Flugplatz Katrineholm Schweden, ICAO-Code

ESVK